Бочко́в — російське прізвище.

 Бочков Андрій Михайлович (1982) — російський футболіст, півзахисник.
 Бочков Борис Вікторович (1924—1991) — генерал-полковник авіації, син Віктора Бочкова.
 Бочков Валерій Анатолійович — радянський хокеїст, чемпіон світу.
 Бочков Віктор Михайлович (1900—1981) — Прокурор СРСР (1940—1943).
 Бочков Дмитро Панасович (1887—1982) — український бібліограф, краєзнавець, перший директор Черкаського краєзнавчого музею.
 Бочков Іван Васильович (1916—1943) — льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу.
 Бочков Микола Павлович (1931) — російський генетик.

Посилання 

 Всеросійське генеалогічне дерево

Російські прізвища